El término estilo puede referirse, en esta enciclopedia:

al estilo, parte de la flor;
a un estilo o estilete, tipo de punzón utilizado para escribir;
a Estilo, grupo toledano de la vanguardia artística de posguerra;
al estilo musical, conjunto de caracteres que relacionan una obra musical;
al estilo artístico o movimiento artístico, conjunto de caracteres que relacionan a varias obras de arte o artistas;
al estilo arquitectónico, conjunto de caracteres que relacionan una obra arquitectónica;
al estilo de vida, expresión que designa de manera genérica la forma o modo en que se entiende la vida;
a la estilística, campo de la lingüística que estudia el uso artístico o estético del lenguaje en las obras literarias y en la lengua;
a Estilos, cadena de tiendas por departamentos peruana, con presencia en el Perú;
a Estilo FM, estación de radio chilena;
al Manual de estilo de Wikipedia.